Santiago González e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma González ha deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo. Molteni, invece, ha fatto coppia con Máximo González e si sono laureati campioni, battendo in finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Matos /  David Vega Hernández (semifinale)
  Máximo González /  Andrés Molteni (Campioni)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (finale) 
  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (semifinale)

Wildcard 

  Nicolás Kicker /  Thiago Seyboth Wild (primo turno)

  Guido Andreozzi /  Guillermo Durán (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Marcelo Demoliner /  Andrea Vavassori (primo turno)

  Hugo Dellien /  Guido Pella (primo turno)

Alternate 

  Boris Arias /  Federico Zeballos (quarti di finale)

  Hernán Casanova /  Andrea Collarini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Córdoba Open 2023